Skrót:
 OD – oznaczenie powiatu Stormarn na niemieckich tablicach rejestracyjnych
 Open Doors
 Ordnungsdienst
 Osteochondrosis dissecans

Zobacz też:
 Od